Arnprior (Canada), een plaats in Canada
 Arnprior (Schotland), een plaats in Schotland